Ussher ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Taylor Ussher (1836–1880), britischer Kolonialverwalter und Vogelkundler
 James Ussher (1581–1656), anglikanischer Theologe
 Richard Ussher (* 1976), neuseeländischer Triathlet und Multisportler
 Richard John Ussher (1841–1913) irischer Ornithologe und Naturforscher
 Sara Ussher (* um 1962), finnische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Usher (Begriffsklärung)
 Asscher
 Ascher